Richard Eckersley ist der Name folgender Personen:

* Richard Eckersley (Grafiker) (1941–2006), britischer Grafiker
 Richard Eckersley (Fußballspieler) (* 1989), englischer Fußballspieler